

Persone 
Jeremias Drexel o Geremia Dressellio (1581-1638) – gesuita tedesco
Francis (o Franz) Martin Drexel (1792-1863) – banchiere e pittore austriaco naturalizzato statunitense
 Anthony Joseph Drexel (1826-1893) – finanziere e banchiere statunitense
 Katharine Mary Drexel (1858-1955) – religiosa statunitense
 Elizabeth Wharton Drexel (1868-1944) – scrittrice e socialite statunitense
 Christof Drexel (1886-1979) – pittore tedesco
 Karl Drexel (1872-1954) – politico austriaco
 Joseph E. Drexel (1896-1976) – editore tedesco
 Anthony Joseph Drexel Biddle (1897-1961) – diplomatico statunitense
 Ruth Drexel (1930-2009) – attrice e regista tedesca
 Wiltrud Drexel (1950) – sciatrice austriaca
 Simone Drexel (1957) – cantante svizzera
 Íngrid Drexel (1993) – ciclista messicana

Geografia

Stati Uniti d'America 
 Drexel – città della contea di Burke (Carolina del Nord)
 Drexel – città della contea di Cass (Missouri)
 Drexel – census-designated place della contea di Montgomery (Ohio)
 Drexel Heights – census-designated place della contea di Pima (Arizona)
 Drexel Hill – census-designated place della contea di Delaware (Pennsylvania)

Altro 
 Collezione Drexel – raccolta di testi, spartiti e volumi musicali conservata presso la New York Public Library
 Drexel Burnham Lambert – banca d'investimento statunitense
 Drexel University – università statunitense con sede a Filadelfia
 Drexel Dragons – società polisportiva della Drexel University